Nawaf ist der Name folgender Personen:

 Nawaf al-Abed (* 1990), saudi-arabischer Fußballspieler
 Rashed Nawaf (* 2005), katarischer Tennisspieler
 Nawaf Massalcha (1943–2021), israelisch-arabischer Politiker